Mašić su naselje u općini Dragalić u Brodsko-posavskoj županiji. Nalaze se sjeveroistočno od Dragalića, na cesti prema Novoj Gradiški. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine Mašić je imao 266 stanovnika, dok je 2001. godine imao 194 stanovnika od toga 128 Hrvata. Selo je teško stradalo u Domovinskome ratu i nalazilo se na liniji razgraničenja.

Izvori

Naselja u Brodsko-posavskoj županiji